Муравинка — название населённых пунктов в России:

 Муравинка — деревня в Злынковском районе Брянской области.
 Муравинка — бывший посёлок в Гордеевском районе Брянской области.